

Фильмы

Мировое кино 
 «Алиса здесь больше не живёт»/Alice Doesn’t Live Here Anymore, США, (реж. Мартин Скорсезе)
 «Аморальные истории»/Contes Immoraux, Франция, (реж. Валериан Боровчик)
 «Безумие»/Craze, Великобритания, (реж. Фредди Фрэнсис)
 «Брак (Узы брака)»/Mariage, Франция, (реж. Клод Лелуш)
 «Вальсирующие»/Les Valseuses, Франция, (реж. Бертран Блие)
 «Венсан, Франсуа, Поль и другие»/Vincent, Francois, Paul et les autres, Франция, (реж. Клод Соте)
 «Возвращение высокого блондина»/Contes Le Retour Du Grand Blond, Франция, (реж. Ив Робер)
 «Главное — любить»/L' Important C’Est D’Aimer, Франция—ФРГ—Италия (реж. Анджей Жулавский)
 «Женщина под влиянием»/A woman under influence, США, (реж. Джон Кассаветис)
 «Заговор „Параллакс“»/Parallax View, The, США, (реж. Алан Пакула)
 «Запах женщины»/Profumo di donna, Италия, (реж. Дино Ризи)
 «Земля обетованная»/Ziemia obiecana, Польша, (реж. Анджей Вайда)
 «Калифорнийский покер»/California Split, США, (реж. Роберт Олтмен)
 «Китайский квартал»/Chinatown, США, (реж. Роман Полански)
 «Крёстный отец 2»/The Godfather Part II, США, (реж. Фрэнсис Форд Коппола)
 «Кулачное право свободы»/Faustrecht der Freiheit, ФРГ, (реж. Райнер Вернер Фасбиндер)
 «Лакомб Люсьен»/Lacomb Lucien, Франция—ФРГ—Италия, (реж. Луи Маль)
 «Ланселот Озёрный»/Lancelot Du Lac, Франция—Италия, (реж. Робер Брессон)
 «Ледяная грудь»/Les Seins De Glace, Франция—Италия, (реж. Жорж Лотнер)
 «Марикен из Неймегена»/Mariken van Nieumeghen, Нидерланды, (реж. Йос Стеллинг)
 «Молодой Франкенштейн»/Young Frankenstein, США, (реж. Мел Брукс)
 «Народный роман»/Romanzo Popolare, Италия, (реж. Марио Моничелли)
 «Не трогай белую женщину»/Touche Pas A La Femme Blanche, Франция—Италия, (реж. Марко Феррери)
 «Ночной портье»/Il Portiere Di Notte, Италия, (реж. Лилиана Кавани)
 «Он начинает сердиться»/La moutarde me monte au nez, Франция, (реж. Клод Зиди)
 «Первая полоса»/The Front Page, США, (реж. Билли Уайлдер)
 «Пощёчина»/La Gifle, Франция—Италия, (реж. Клод Пиното)
 «Призрак свободы»/Le Fantome De La Liberte, Франция—Италия, (реж. Луис Буньюэль)
 «Принесите мне голову Альфредо Гарсиа»/Bring Me the Head of Alfredo Garcia, США—Мексика, (реж. Сэм Пекинпа)
 «Разговор»/The Conversation, США, (реж. Фрэнсис Форд Коппола)
 «Сверкающие сёдла»/Blazing Saddles, США, (реж. Мел Брукс)
 «Семейный портрет в интерьере»/Gruppo Di Famiglia In Un Interno, Франция—Италия, (реж. Лукино Висконти)
 «Середина мира»/Le Milieu Du Monde, Швейцария—Италия, (реж. Ален Таннер)
 «Стависки»/Stavisky, Франция—Италия, (реж. Ален Рене)
 «Страх над городом»/Peur Sur La Ville, Франция—Италия, (реж. Анри Верней)
 «Страх съедает душу»/Angst essen Seele auf, ФРГ, (реж. Райнер Вернер Фасбиндер)
 «Техасская резня бензопилой»/Texas Chain Saw Massacre, The, США, (реж. Тоуб Хупер)
 «Тёмная звезда»/Dark Star, США, (реж. Джон Карпентер)
 «Убийство в „Восточном экспрессе“»/Murder On The Orient Express, Великобритания, (реж. Сидни Люмет)
 «Фокси Браун»/Foxy Brown, США, (реж. Джек Хилл)
 «Цветок тысяча одной ночи»/Il Fiore Della Mille E Una Notte, Италия—Франция, (реж. Пьер Паоло Пазолини)
 «Часовщик из Сен-Поля»/L’Horloger de Saint-Paul, Франция, (реж. Бертран Тавернье)
 «Человек, несущий смерть»/The Terminal Man, США, (реж. Майк Ходжес)
 «Человек с золотым пистолетом»/The Man With The Golden Gun, Великобритания (реж. Гай Хэмилтон)
 «Четыре мушкетёра: Месть миледи»/Four Musketeers, The Revenge Of Milady, Великобритания—Испания—Панама, (реж. Ричард Лестер)
 «Шугарлендский экспресс»/The Sugarland Express, США, (реж. Стивен Спилберг)
 «Эммануэль»/Emmanuelle, Франция, (реж. Жюст Жакен)
 «Якудза»/The Yakuza, США—Япония, (реж. Сидни Поллак)

Советское кино

Художественно-игровое кино

Фильмы Азербайджанской ССР 
 «По следам Чарвадаров», (реж. Тофик Исмайлов)
 «Тысяча первая гастроль», (реж. Октай Мир-Касимов)

Фильмы Белорусской ССР 
 «Бронзовая птица», (реж. Николай Калинин)
 «Великий укротитель»
 «Великое противостояние»
 «Время её сыновей»
 «Неоткрытые острова»
 «Пламя», (реж. Виталий Четвериков)
 «Последнее лето детства», (реж. Валерий Рубинчик)
 «Потому что люблю»
 «Приключения в городе, которого нет», (реж. Леонид Нечаев)
 «Сергеев ищет Сергеева»
 «Ясь и Янина», (реж. Юрий Цветков)

Фильмы Грузинской ССР 
 «Ночной визит», (реж. Нико Санишвили)
 «Чудаки», (реж. Эльдар Шенгелая)

Фильмы Латвийской ССР 
 «Свет в конце тоннеля», (реж. Алоиз Бренч)

Фильмы РСФСР 
 «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», (реж. Ролан Быков)
 «Агония», (реж. Элем Климов)
 «Анискин и Фантомас», (реж. Михаил Жаров и Владимир Рапопорт)
 «В то далёкое лето…», (реж. Николай Лебедев)
 «Весенние перевёртыши», (реж. Григорий Аронов)
 «Выбор цели», (реж. Игорь Таланкин)
 «Георгий Седов», (реж. Борис Григорьев )
 «День приёма по личным вопросам», (реж. Соломон Шустер)
 «Дочки-матери», (реж. Сергей Герасимов)
 «Засекреченный город», (реж. Михаил Юзовский)
 «Звезда экрана», (реж. Владимир Гориккер)
 «Зеркало», (реж. Андрей Тарковский)
 «Иван да Марья», (реж. Борис Рыцарев)
 «Ксения, любимая жена Фёдора», (реж. Виталий Мельников)
 «Кыш и Двапортфеля», (реж. Эдуард Гаврилов)
 «Лев Гурыч Синичкин», (реж. Александр Белинский)
 «Любовь земная», (реж. Евгений Матвеев)
 «Люди и манекены», (реж. Аркадий Райкин)
 «Не болит голова у дятла», (реж. Динара Асанова)
 «Небо со мной», (реж. Валерий Лонской)
 «Незнакомый наследник», (реж. Геннадий Казанский, Олег Дашкевич)
 «Одиножды один», (реж. Геннадий Полока)
 «Осень», (реж. Андрей Смирнов)
 «Отроки во Вселенной», (реж. Ричард Викторов)
 «Повесть о человеческом сердце», (реж. Даниил Храбровицкий)
 «Премия», (реж. Сергей Микаэлян)
 «Птицы над городом», (реж. Сергей Никоненко)
 «Романс о влюблённых», (реж. Андрей Михалков-Кончаловский)
 «Самый жаркий месяц», (реж. Юлий Карасик)
 «Свадьба Кречинского», (реж. Владимир Воробьёв)
 «Свой среди чужих, чужой среди своих», (реж. Никита Михалков)
 «Соломенная шляпка», (реж. Леонид Квинихидзе)
 «Таня», (реж. Анатолий Эфрос)
 «Фронт без флангов», (реж. Игорь Гостев)
 «Царевич Проша», (реж. Надежда Кошеверова)
 «Чисто английское убийство», (реж. Самсон Самсонов)

Фильмы совместных производителей

Двух стран 
 «Единственная дорога», (совм. с СФРЮ, реж. Владо Павлович).
 «Потоп», (совм. с Польшей, реж. Ежи Гофман)

Фильмы УССР 
 Рассказы о Кешке и его друзьях (р/п. Радомир Василевский).

Киножурналы 
 Ералаш

Телеспектакли 
 «Ночь ошибок», (реж. Михаил Козаков)

Награды 
 Станислав Ростоцкий, Борис Васильев, Вячеслав Шумский и Андрей Мартынов удостоены Премии Ленинского комсомола за фильм «А зори здесь тихие…».

Лидеры проката 
 «Невероятные приключения итальянцев в России», (режиссёр Эльдар Рязанов) — 4 место, 49 200 000 зрителей

Персоналии

Родились 

 5 марта — Ева Мендес, американская киноактриса.
 28 апреля — Пенелопа Крус, испанская киноактриса.
 11 мая — Мажимель Бенуа, французский киноактёр.
 14 мая — Анна Михалкова, российская киноактриса, старшая дочь Никиты Михалкова.
 10 июня — Евгений Стычкин, российский актёр театра и кино.
 19 июня — Бампер Робинсон, американский киноактёр.
 25 июня — Каризма Капур, индийская киноактриса.
 22 июля — Франка Потенте, немецкая киноактриса.
 22 августа — Марат Башаров, российский актёр театра и кино.
 28 октября — Хоакин Феникс, американский киноактёр.
 9 ноября — Джованна Меццоджорно, итальянская актриса театра и кино.
 11 ноября — Леонардо Ди Каприо, американский киноактёр.

Скончались 
 3 января — Максим Штраух, советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 2 октября — Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссёр, актёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 23 ноября — Александер Севрук, польский актёр театра и кино.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР